Gilbert Elliot kan syfta på bland andra:

 Gilbert Elliot, 3:e baronet av Minto (1722-1777) skotsk politiker och poet
 Gilbert Elliot, 1:e earl av Minto (1751-1814) skotsk statsman
 Gilbert Elliot, 2:e earl av Minto (1782-1859) brittisk politiker
 Gilbert Elliot, 4:e earl av Minto (1845-1914), brittisk militär och ämbetsman